

Пікенс — місто, штат Міссісіпі
 Пікенс — місто, штат Південна Кароліна
 Пікенс — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія